Savoia-Acaia – ramo della famiglia Savoia
 Amedeo di Savoia-Acaia – signore di Piemonte e principe di Acaia
 Filippo I di Savoia-Acaia – signore di Piemonte e principe di Acaia
 Filippo II di Savoia-Acaia – principe italiano
 Giacomo di Savoia-Acaia – signore di Piemonte e principe di Acaia
 Ludovico di Savoia-Acaia – signore di Piemonte e principe di Acaia
 Tommaso II di Savoia-Acaia – vescovo cattolico italiano